Gardin peut désigner :
 Blanche Gardin (1977-), est une humoriste et comédienne française ;
 Gianni Berengo Gardin (1930-), est un photographe et un photojournaliste italien ;
 Jean Gardin (1941-), est un religieux français ;
 Jean-Baptiste Gardin-Dumesnil (1720-1802), écrivain humaniste français du  ;
 Jean-Claude Gardin (1925-2013), est un Français libre et un archéologue français.